Santinelli – cognome italiano
 Francesco Maria Santinelli – alchimista, poeta e librettista italiano